Нинбург () може да се отнася за:

 Нинбург, град в Германия в Долна Саксония
 Нинбург (Зале), град в Германия в Саксония-Анхалт
 Нинбург (окръг), окръг в Долна Саксония, Германия
 Манастир Нинбург, бивш манастир в Нинбург на Зале
 Замък Нинбург, бивш замък в Остенфелде в окръг Варендорф